Carnufex est un genre éteint de crocodylomorphes du début du Trias supérieur (Carnien) de Caroline du Nord. L'espèce type et seule espèce, Carnufex caroliensis (littéralement, « le boucher de Caroline »), a été décrite en 2015 par  et son équipe.

Découverte 
Deux spécimens fossiles sont connus, l'holotype  composé d'un crâne et d'éléments du squelette, et un humérus répertorié sous le numéro . Les spécimens proviennent de la formation géologique de Pekin datée du Carnien (environ  années).

Description 
Carnufex caroliensis était un carnassier d'une longueur d'environ  pour une hauteur de , pouvant adopter une position bipède.

Classification 
 Carnufex  est un genre primitif de crocodylomorphes, groupe incluant les suchiens plus dérivés que les Rauisuchidae. Il est l'un des deux taxons les plus basaux. Lindsay Zanno et ses collègues ont mené une analyse phylogénétique, incluant les taxons basaux comme  Mesosuchus  et dérivés, tels que  Protosuchus  et  Alligator. Le cladogramme suivant, incluant les Loricata et les Crocodylomorpha, est extrait de leur étude :

Notes et références

Références taxinomiques 

Genre de crocodylomorphes préhistoriques (nom scientifique)
Sauropside du Trias
Tétrapode du Trias supérieur
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 2015